Alberto Gómez puede referirse a:

Alberto Gómez (1953), actor y escritor venezolano de telenovelas.
Alberto Gómez (1904 - 1973), cantante, compositor y actor argentino.
Alberto Gómez Fernández (1980), conocido como Nagore, futbolista español.
Alberto Gómez Franzutti (1950), futbolista argentino.
Alberto Gómez Ascaso (1963), escultor español.
Alberto Gómez Ruano (1858-1923), pedagogo uruguayo.
Alberto Gómez Carbonell (1988), futbolista cubano.
Alberto Gómez, futbolista uruguayo que disputó la Copa Mundial de 1970.